Quesnoy est un toponyme et patronyme d'origine picarde dérivé de quesne forme normanno-picarde équivalent du français central chêne et du suffixe collectif d'arbre picard (et en général des dialectes de l'est de la France, bien qu'il en existe des exemples isolés dans le centre et à l'ouest) -oy équivalent du suffixe généralement observé plus à l'ouest et au centre -ey, -ay (moderne -aie, issu d'une forme féminine), d'où sa signification de « chênaie ».

Les formes plus spécifiquement normandes sont Quesnay et Quesney.

Toponymes 
Le Quesnoy, commune française du Nord.
Le Quesnoy-en-Artois, commune française du Pas-de-Calais.
 Le Quesnoy-en-Santerre, village de la commune française de Parvillers-le-Quesnoy dans la Somme.
Louvignies-Quesnoy, commune française du Nord
Parvillers-le-Quesnoy, commune française de la Somme.
Quesnoy-le-Montant, commune française de la Somme.
Quesnoy-sur-Airaines, commune française de la Somme.
Quesnoy-sur-Deûle, commune française du Nord
Vauchelles-les-Quesnoy, commune française de la Somme.

Patronymes 

 Famille du Quesnoy, voir aussi Duquesnoy ;
 François Duquesnoy ou Du Quesnoy, connu sous le nom de François Flamand, sculpteur bruxellois

Voir aussi 
 Quesnay
 Quesne
 Quesnel
 Quesney

Patronyme picard